S73, S-73 ou S.73 peut faire référence à :
 Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mistral (S-73), un sous-marin de la marine espagnole ;
 , un sous-marin de la Marine royale canadienne ;
 Savoia-Marchetti S.73, un avion de transport civil italien.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres